Peter Sandwall kan syfta på:

* Peter Sandwall (född 1950), musiker
 Peter Sandwall (född 1963), landshövding och tidigare generaldirektör för Försvarsmakten